Бріа́на Блер (;  24 червня 1987, Атланта, Джорджія) — колишня американська порноакторка.

Біографія 

Бріана народилась в Атланті, штат Джорджія, закінчила Університет Кеннесо.

Кар'єра 
Блер працювала черлідером клубів «Атланта Гокс» з НБА і «Атланта Трешерз» з НХЛ.

По закінченню трирічного контракту з «Гокс», Бріана переїхала до Лос-Анджелеса, де під час кастингу для журналу «Maxim» зустріла агента з пошуку порноакторок. Агент запропонував їй знятися в порнофільмі і Бріана погодилася.

Блер також знімалася для журналів, в тому числі її фотографія з'явилася на обкладинці червневого номера «Hustler» 2010 року.

У списку «Найгарячіші колишній чірлідери», опублікованому «Bleacher Report» Бріана посіла 40 місце.

У липні 2011 року на своєму вебсайті Блер оголосила, що йде з порноіндустрії. З цього ж місяця вона виступає в баскетбольній лізі Lingerie Basketball League.

Номінації та нагороди 
 2010 номінація на NightMoves Awards — Найкраща нова старлетка
 2011 номінація на AVN Award — Найкраща нова старлетка
 2011 номінація на AVN Award — Найкраща сцена орального сексу — The Big Lebowski: A XXX Parody
 2011 AVN Award — Найкраща сцена групового лесбійського сексу — An Orgy of Exes
 2011 номінація на AVN Award — Найкраща сцена групового сексу — Speed
 2011 номінація на XBIZ Award — Нова старлетка року

Джерела

Посилання 
 
 

Американські порноакторки
Уродженці Атланти
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами